Ранчо ел Рајо има више значења:

 Ранчо ел Рајо (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ел Рајо (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Рајо, Рефухио Завала (Ебано), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику